Erico III de Sajonia-Lauenburgo (mediados de los años 1330-1401) fue el hijo más joven del duque Alberto IV de Sajonia-Lauenburgo y Beata de Schwerin (?-antes de 1341), hija de Gunzelin VI, conde de Schwerin. Erico comenzó una carrera como clérigo, pero después de la muerte de sus dos hermanos mayores, Juan III y Alberto V murieran sin descendencia, Erico III abandonó entonces su carrera eclesiástica.

Biografía
Erico prestó su consentimiento, cuando el 14 de abril de 1359 Alberto V, escaso de dinero, vendió el Señorío de Mölln a la ciudad de Lübeck a cambio de 9.737,50 marcos de Lübeck. Las partes estuvieron conforme en una recompra, sin embargo, solo por el duque o sus herederos para ellos mismos y no como intermediarios de otro.

En 1370 Erico III sucedió a Alberto V como duque de Sajonia-Bergedorf-Mölln, un ducado derivado de Sajonia-Lauenburgo muy endeudado. De manera que empeñó -a cambio de 16.262,50 marcos de Lübeck -todo el resto del ducado no vinculado, o sea el Herrschaft de Bergedorf, el Vierlande, su mitad del Bosque sajón y Geesthacht, a Lübeck. Erico III sólo se quedó con una tenencia vitalicia. 

Lübeck y Erico III estipularon que una vez que muriese, podían tomar posesión de las prendas hasta que sus herederos devolviesen el crédito y simultáneamente ejercitasen la recompra de Mölln, lo que en total ascendía a la enorme suma de 26000 marcos de Lübeck. En 1386 Otón VI, conde de Tecklemburgo-Schwerin dio permiso a su primo Erico III para que reclamara, en el nombre de Otón, la herencia del último de su tía difunta Richardis de Schwerin viuda del rey danés Valdemar Atterdag, protector de su dote desde 1373. 

Erico III murió sin descendencia y le sucedió su primo en segundo grado Erico IV de Sajonia-Ratzeburg-Lauenburgo. Bajo Erico IV las dos ramas del ducado se fusionaron de nuevo en un Sajonia-Lauenburgo reunificado.

Ancestros

Referencias 

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XIV (Casa de Ascania)
Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XV (Casa de Ascania)